Chris Chelios, ameriški hokejist grškega rodu (rojen kot Christos Kostas Tselios), * 25. januar 1962, Chicago, Illinois, ZDA.

Chelios je bil leta 1983 kot 40. izbran na naboru lige NHL s strani kluba Montreal Canadians, za katerega je igral med sezonama 1983/84 in 1989/90, devet sezon je bil član kluba Chicago Blackhawks, za tem deset sezon v klubu Detroit Red Wings, dolgoletno kariero pa je končal po sezoni 2009/10 pri klubu Atlanta Thrashers v starosti oseminštiridesetih let. Skupno je v sedemindvajsetih sezonah na tekmah rednega dela lige NHL nastopil na 1651-ih tekmah, na katerih je dosegel 185 golov in 763 podaj, oziroma 948 točk, na tekmah končnice lige NHL, kamor se mu ni uspelo uvrstiti le v treh sezonah, pa je na 268-ih tekmah dosegel 31 golov in 113 podaj, oziroma 144 točk. Po številu nastopov je na četrtem mestu v zgodovini lige NHL, po številu nastopov v končnici pa je rekorder. Trikrat je bil dobitnik Stanleyjevega pokala v sezoni 1985/96 z Montreal Canadiansi ter v sezonah 2002/03 in 2007/08 z Detroit Red Wingsi. V letih 1989, 1993 in 1996 je bil dobitnik Norris Trophy, v letih 1985, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 in 2002 je bil izbran na Tekmo vseh zvezd, v letih 1989, 1993, 1995, 1996 in 2002 pa v Moštvo zvezd.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na štirih Olimpijskih igrah, 1984, 1998, 2002 in 2006, v letih 1988, 2002 in 2006 kot reprezentančni kapetan. Leta 2002 je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na Kanadskem pokalu, v letih 1984, 1987 in 1991, ter dvakrat na Svetovnem pokalu, v letih 1996, ko je z reprezentanco zmagal, in 2004. 

Leta 2011 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih, leta 2013 v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2018 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Moose Jaw Canucks
| SJHL
| 79/80
|
| 53
| 12
| 31
| 43
|
| 118
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Canucks
| SJHL
| 80/81
|
| 54
| 23
| 64
| 87
|
| 175
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 81/82
|
| 43
| 6
| 43
| 49
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 82/83
|
| 45
| 16
| 32
| 48
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| U.S. National Team
| Mednarodni turnir
| 83/84
|
| 60
| 14
| 35
| 49
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 83/84
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -5
| 12
|
| 15
| 1
| 9
| 10
| +3
| 17
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 84/85
|
| 74
| 9
| 55
| 64
| +11
| 87
|
| 9
| 2
| 8
| 10
| +2
| 17
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 85/86
|
| 41
| 8
| 26
| 34
| +4
| 67
|
| 20
| 2
| 9
| 11
| +3
| 49
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 86/87
|
| 71
| 11
| 33
| 44
| -5
| 124
|
| 17
| 4
| 9
| 13
| -1
| 38
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 87/88
|
| 71
| 20
| 41
| 61
| +14
| 172
|
| 11
| 3
| 1
| 4
| +3
| 29
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 88/89
|
| 80
| 15
| 58
| 73
| +35
| 185
|
| 21
| 4
| 15
| 19
| +2
| 28
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 89/90
|
| 53
| 9
| 22
| 31
| +20
| 136
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 90/91
|
| 77
| 12
| 52
| 64
| +23
| 192
|
| 6
| 1
| 7
| 8
| +2
| 46
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 9
| 47
| 56
| +24
| 245
|
| 18
| 6
| 15
| 21
| +19
| 37
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 92/93
|
| 84
| 14
| 58
| 72
| +14
| 282
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 14
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 16
| 44
| 60
| +12
| 212
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 8
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 5
| 33
| 38
| +17
| 72
|
| 16
| 4
| 7
| 11
| +6
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 14
| 58
| 72
| +25
| 140
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +2
| 8
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 72
| 10
| 38
| 48
| +16
| 112
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 3
| 39
| 42
| -7
| 151
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 65
| 8
| 26
| 34
| -4
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +5
| 4
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -6
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 3
| 31
| 34
| +48
| 103
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -3
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 24
| 0
| 3
| 3
| +4
| 45
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 79
| 6
| 33
| 39
| +40
| 126
|
| 23
| 1
| 13
| 14
| +15
| 44
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 66
| 2
| 17
| 19
| +4
| 78
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 69
| 2
| 19
| 21
| +12
| 61
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Motor City Mechanics
| UHL
| 04/05
|
| 23
| 5
| 19
| 24
| +13
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 81
| 4
| 7
| 11
| +22
| 108
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 6
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 71
| 0
| 11
| 11
| +11
| 34
|
| 18
| 1
| 6
| 7
| +7
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 69
| 3
| 9
| 12
| +11
| 36
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| +2
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 28
| 0
| 0
| 0
| +1
| 18
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 08/09
|
| 2
| 0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| AHL
| 09/10
|
| 46
| 5
| 17
| 22
| +34
| 24
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 09/10
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2027
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 1026
| bgcolor="#7FFF00" | 1293
| bgcolor="#7FFF00" | +396
| bgcolor="#7FFF00" | 3447
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 144
| bgcolor="#7FFF00" | +48
| bgcolor="#7FFF00" | 435
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Viri in opombe 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti Moose Jaw Canucks
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Motor City Mechanics
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Atlanta Thrashers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Grški Američani
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih